Барашево — название населенных пунктов в России:

 Барашево — деревня в Атюрьевском районе Мордовии.
 Барашево — посёлок в Теньгушевском районе Мордовии.
 Барашево — село в Сасовском районе Рязанской области.
 Барашево — посёлок в Старицком районе Тверской области.
 Барашево — село в Сурском районе Ульяновской области.